Dit is een lijst van planetoïden 107701-107800 in volgorde van catalogusnummer van het Minor Planet Center. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Locatie ontdekking
! Ontdekker|-
| 107701 - || 2001 FS17 || 19 maart 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 107702 - || 2001 FX17 || 19 maart 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 107703 - || 2001 FE18 || 19 maart 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 107704 - || 2001 FL18 || 19 maart 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 107705 - || 2001 FP18 || 19 maart 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 107706 - || 2001 FS18 || 19 maart 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 107707 - || 2001 FV18 || 19 maart 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 107708 - || 2001 FD19 || 19 maart 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 107709 - || 2001 FN19 || 19 maart 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 107710 - || 2001 FQ19 || 19 maart 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 107711 - || 2001 FC20 || 19 maart 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 107712 - || 2001 FF20 || 19 maart 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 107713 - || 2001 FS20 || 19 maart 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 107714 - || 2001 FZ21 || 21 maart 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 107715 - || 2001 FH22 || 21 maart 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 107716 - || 2001 FJ22 || 21 maart 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 107717 - || 2001 FV22 || 21 maart 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 107718 - || 2001 FF23 || 21 maart 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 107719 - || 2001 FP23 || 21 maart 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 107720 - || 2001 FR23 || 21 maart 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 107721 - || 2001 FT23 || 21 maart 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 107722 - || 2001 FJ24 || 17 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107723 - || 2001 FV24 || 17 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107724 - || 2001 FO25 || 18 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107725 - || 2001 FR25 || 18 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107726 - || 2001 FZ26 || 18 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107727 - || 2001 FF27 || 18 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107728 - || 2001 FG27 || 18 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107729 - || 2001 FT27 || 18 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107730 - || 2001 FC28 || 19 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107731 - || 2001 FH28 || 19 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107732 - || 2001 FK28 || 19 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107733 - || 2001 FO28 || 19 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107734 - || 2001 FO29 || 18 maart 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 107735 - || 2001 FA30 || 20 maart 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 107736 - || 2001 FY30 || 21 maart 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 107737 - || 2001 FA31 || 21 maart 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 107738 - || 2001 FC31 || 21 maart 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 107739 - || 2001 FT31 || 22 maart 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 107740 - || 2001 FN32 || 22 maart 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 107741 - || 2001 FS32 || 18 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107742 - || 2001 FH33 || 17 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107743 - || 2001 FN33 || 18 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107744 - || 2001 FS33 || 18 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107745 - || 2001 FA35 || 18 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107746 - || 2001 FE35 || 18 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107747 - || 2001 FO35 || 18 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107748 - || 2001 FQ35 || 18 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107749 - || 2001 FS35 || 18 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107750 - || 2001 FY35 || 18 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107751 - || 2001 FH36 || 18 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107752 - || 2001 FS36 || 18 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107753 - || 2001 FW36 || 18 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107754 - || 2001 FZ36 || 18 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107755 - || 2001 FA37 || 18 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107756 - || 2001 FE37 || 18 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107757 - || 2001 FK37 || 18 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107758 - || 2001 FM37 || 18 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107759 - || 2001 FF38 || 18 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107760 - || 2001 FG38 || 18 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107761 - || 2001 FS38 || 18 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107762 - || 2001 FY39 || 18 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107763 - || 2001 FK40 || 18 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107764 - || 2001 FN40 || 18 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107765 - || 2001 FP40 || 18 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107766 - || 2001 FS40 || 18 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107767 - || 2001 FW40 || 18 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107768 - || 2001 FN41 || 18 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107769 - || 2001 FW41 || 18 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107770 - || 2001 FY41 || 18 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107771 - || 2001 FA42 || 18 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107772 - || 2001 FW43 || 18 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107773 - || 2001 FL44 || 18 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107774 - || 2001 FJ46 || 18 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107775 - || 2001 FH47 || 18 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107776 - || 2001 FN47 || 18 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107777 - || 2001 FO47 || 18 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107778 - || 2001 FD48 || 18 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107779 - || 2001 FG48 || 18 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107780 - || 2001 FW48 || 18 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107781 - || 2001 FO49 || 18 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107782 - || 2001 FX49 || 18 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107783 - || 2001 FR50 || 18 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107784 - || 2001 FA51 || 18 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107785 - || 2001 FN51 || 18 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107786 - || 2001 FV51 || 18 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107787 - || 2001 FE52 || 18 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107788 - || 2001 FG52 || 18 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107789 - || 2001 FM52 || 18 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107790 - || 2001 FR52 || 18 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107791 - || 2001 FU52 || 18 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107792 - || 2001 FN53 || 18 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107793 - || 2001 FG54 || 18 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107794 - || 2001 FK54 || 18 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107795 - || 2001 FN54 || 18 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107796 - || 2001 FQ54 || 18 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107797 - || 2001 FF55 || 21 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107798 - || 2001 FJ56 || 23 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107799 - || 2001 FK56 || 23 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107800 - || 2001 FA57 || 23 maart 2001 || Anderson Mesa || LONEOS|}

Planetoïdenlijsten